Fresneda de la Sierra Tirón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fresneda de la Sierra Tirón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fresneda de la Sierra Tirón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar